Osoby o tym nazwisku:
 Abdul Aziz Tetteh – ghański piłkarz
 Alfred Tetteh – ghański bokser, olimpijczyk
 David Tetteh – kirgiski piłkarz
 Emmanuel Tetteh – ghański piłkarz